Il campionato mondiale di snooker 2012 si è disputato dal 21 aprile al 7 maggio 2012 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito. Il torneo è stato vinto dall'inglese Ronnie O'Sullivan che si è aggiudicato il quarto titolo mondiale battendo il connazionale Ali Carter per 18-11, come già avvenuto nella finale del 2008 (18-8).

Il campione uscente John Higgins ha perso 4–13 contro Stephen Hendry al secondo turno.

Hendry ha realizzato l'88° maximum break ufficiale (147 punti), il suo terzo al Crucible. Ha annunciato il suo ritiro dopo la sconfitta contro Stephen Maguire nei quarti di finale.

Montepremi 

 Vincitore: £ 250.000
 Finalista: £ 125.000
 Semifinalisti: £ 52.000
 Quarti di finale: £ 24.050
 Ottavi di finale: £ 16.000
 Sedicesimi di finale: £ 12.000

 Break più alto: £ 10.000
 Maximum break: £ 40.000
 Montepremi totale: £ 1.152.000

Tabellone finale 
Vengono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie (ogni campionato ha 16 teste di serie e 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni). Il sorteggio per il primo turno ha avuto luogo il 16 aprile 2012, un giorno dopo le qualificazioni.

Note 

2012
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2012